Bellefleur ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Bellefleur (1910–2007), kanadischer Maler
 Matt Bellefleur, kanadischer Schauspieler
 Michel Bellefleur (* 1939), kanadischer Philosoph

Bellefleur steht für einige Apfelsorten:
 Gelber Bellefleur
 Roter Bellefleur

Bellefleur ist der Name folgender Schiffen:
 Bellefleur (Schiff)